Okręty US Navy o nazwie USS  "Experiment":

 Pierwszy "Experiment" był szkunerem wodowanym w 1799. Służył w czasie konfliktu z Francją i został sprzedany w 1801.
 Drugi "Experiment" był szkunerem zwodowanym w 1832 i sprzedanym w 1848.

Experiment